Suzhou Zhongnan Center () je 729 metrov visok nebotičnik, ki ga gradijo v mestu Sudžou, Džjangsu, Kitajska. Imel bo 137 nadstropij. Uporabljal se bo kot poslovna stavba, hotel in stanovanjski blok. Nebotičnik je del kompleksa Century Plaza.

Gradnja se je začela zgodaj leta 2014, končan naj bi bil do leta 2020. Ko bo končan bo najvišja kitajska zgradba in tretja najvišja na svetu.

Glej tudi
Najvišje zgradbe na svetu
Sky City (Čangša)

Reference

Zunanje povezave

 Council on Tall Buildings and Urban Habitate Database of Century Plaza South Tower

Nebotičniki
Džjangsu
Zgradbe in objekti na Kitajskem